Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2005 se konalo ve dnech 5. a 6. února 2005 v rychlobruslařské hale Krylatskoje v ruské Moskvě. Pro muže to bylo 99. mistrovství světa, pro ženy 63. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Američan Chad Hedrick, jenž zde získal stříbrnou medaili, a Nizozemska Renate Groenewoldová, která se v Moskvě umístila na sedmé příčce.

Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Rusko (2), Belgie (1), Itálie (1), Německo (1), Polsko (1), Švédsko (1); 7 ze Severní Ameriky: USA (4), Kanada (3); a 3 z Asie: Japonsko (3).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Německo (4), Nizozemsko (4), Norsko (2), Rusko (2), Itálie (1), Polsko (1); 5 ze Severní Ameriky: Kanada (3), USA (2); a 5 z Asie: Japonsko (3), Čína (2).

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2005, isuresults.eu

2005
Rychlobruslení v roce 2005
Rychlobruslení v Rusku
Sportovní události v Moskvě
Sport v Rusku v roce 2005